Dewey kan som auktorsförkortning betyda:

 Chester Dewey
 Douglas R. Dewey

Robotskapade auktorsförkortningar